Dellingshausen bezeichnet:

 Dellingshausen (Adelsgeschlecht), ein deutsch-baltisches Adelsgeschlecht

 Eduard von Dellingshausen (1863–1939), deutsch-baltischer Politiker, Ritterschaftshauptmann der Estländischen Ritterschaft (1902–1918) und russ. Reichsratsmitglied (1907–1912)
 Friedrich Adolph von Dellingshausen (* 1938), deutscher Offizier, Ordensritter des Johanniterordens 
 Friedolph von Dellingshausen (* 1938), deutscher Offizier, Ordensritter des Johanniterordens
 Karl Eduard Ludwig von Dellingshausen (1824–1888), ein deutsch-baltischer General in russischen Diensten
 Nikolai Dellingshausen (1827–1896), deutsch-baltischer Naturforscher und Estländischer Ritterschaftshauptmann (1868–1869)
 Mathilde von Dellingshausen (1854–1920), deutsch-baltische Adlige, Gründerin des Rettungsverein vom guten Hirten